Publius Furius Philus är ett namn som burits av två romare:

* Publius Furius Philus (konsul), romersk politiker, konsul 223 f.Kr., censor 214 f.Kr.
 Publius Furius Philus (praetor), romersk politiker, praetor 174 f.Kr.